Туржице () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Млада-Болеслав. Площадь общины составляет 4,83 км². Центр общины располагается на высоте 190 м над уровнем моря. По данным национальной переписи населения 2006 года, в общине проживает 251 человек.

Община Туржице состоит из двух деревень:
 Собетухи — 62 человека
 Туржице

История 
Первое письменное упоминание об общине датируется 1194 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Населённые пункты Среднечешского края